Bedő bezeichnet:
 eine Gemeinde im Kleingebiet Berettyóújfalu, siehe Bedő

Bedő ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Bedö (* 1930), rumänische Turnerin
 Pál Bedő (* 1895; † unbekannt), ungarischer Kugelstoßer